Roccella steht für:

 Roccella Ionica, eine süditalienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Reggio Calabria in Kalabrien
 Roccella Valdemone, eine Gemeinde der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien
 Campofelice di Roccella, eine Stadt der Metropolitanstadt Palermo in der Region Sizilien
 eine Gattung von Flechten